Ђурићи могу да буду:

 Ђурић (презиме), презиме
 Ђурићи (породица), српска породица
 Презиме Ђурић (Полача, Книн), презиме

или

 Ђурићи (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Ђурићи (Херцег Нови), насеље у општини Херцег Нови, Република Црна Гора
 Ђурићи (Сански Мост), насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ
 Ђурићи (Дреновци), насеље у општини Дреновци, западни Срем, Република Хрватска
 Ђурић, насеље у жупанији Бач-Кишкун, Република Мађарска
 Ђурићи (Челинац), Република Српска, општина Челинац, 

 Ђурићи (Челинац), Република Српска, општина Челинац, село Јошавка, крсна слава Свети Василије Велики (Српска Нова година, 14. јануар)
 Ђурићи (Челинац), Република Српска, општина Челинац, село Шњеготина
 Ђурићи (Челинац), Република Српска, општина Челинац, село Лађевци, крсна слава Свети Василије Велики (Српска Нова година, 14. јануар), Свети Ђурађ (Ђурђевдан, 6. мај)
 Ђурићи (Челинац), Република Српска, општина Челинац, село Поповац, крсна слава Свети Никола Мириклијски (Никољдан, 19. децембар)

Види још 
 Ђурић
 Ђуро